Carmen María Adriana Bartoli (1963 - ) é uma botânica e engenheira agrônoma argentina.

Graduou-se na Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires, em 1987.

É especialista nas famílias botânicas Poaceae, Asteraceae e Fabaceae.

Obras 
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. Revisión De Las Especies Argentinas Del Genero Haplopappus (Asteraceae, Astereae). Boletín De La Sociedad Argentina De Botánica.  v. 37, n. 1, p. 1 - 18, 2002.
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. Haplopappus Ameghinoi Y H. Chryseus Pertenecen Al Genero Grindelia (Asteraceae, Astereae). Boletín De La Sociedad Argentina De Botánica. , v.36, n.1, p. 141 - 142, 2001. ISSN/ ISBN 03 73580X
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. Two New Species Of Haplopappus (Astereae, Asteraceae). Brittonia. , v.0, n.1, p. 0 - 0, 2001.
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. Novedades En Grindelia (Asteraceae, Astereae). Hickenia. , v.3, n.1, p. 1 - 4, 1999. ISSN/ ISBN 03 253732
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. Optimum Plant Density For Grindelia Pulchella Dunal (Asteraceae): A Potential Resin-Producing Crop In Argentine. Agrociencia (Chapingo).  v.34, n.1, p. 0 - 0, 1999. ISSN/ ISBN 14 053195
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. Revisión De Las Especies Sudamericanas Del Género Grindelia (Asteracea, Astereae). Kurtziana. , v.27, n.1, p. 327 - 359, 1999.
Bartoli, C.M.A., Tortosa, R.D. A new species of Grindelia (Asteraceae, Astereae) from the Meseta del Somuncura (Patagonia), Argentina.
Brittonia, Ed. Springer New York ISSN 1961938-436x /número Volume 55, Nº 2 / abril de 2003

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina
Agrônomos da Argentina
Mulheres na ciência